Utinga pode referir-se a:

 Utinga (Bahia), município 
 Utinga (Santo André), distrito 
 Rio Utinga, curso d'água na Bahia

Desambiguações de topônimos